Cet article liste les villes de Sao Tomé-et-Principe de plus de  habitants.

Voir aussi

Article connexe 
 Géographie de Sao Tomé-et-Principe

Liens externes 
 Instituto Nacional de Estatística
 Mongabay - Actual populations of towns and cities of São Tomé and Príncipe
 City Population  - Population History of the towns and cities in São Tomé und Príncipe

Sao Tomé-et-Principe

Liste en rapport avec Sao Tomé-et-Principe